«Моро́жены пе́сни» — рисованный мультипликационный фильм режиссёра Леонида Носырева. Впервые вышел на экраны в 1977 году в составе другого мультфильма — «Не любо — не слушай», после чего в 1988 году, вместе с другими фильмами Носырева по мотивам поморских сказок, вошёл в альманах «Смех и горе у Бела моря».

Сюжет 
Снят по одноимённой сказке Степана Писахова.

В Архангельской земле жизнь особенная. На гулянии народ бегает наперегонки с оленями. По осени — собирает и сушит к зиме северное сияние… Но главное — северные песни. «На морозе всяко слово как вылетит, и замёрзнет». Так в хороший мороз можно и слова, и частушки, и песни морозить. А далее сохранять, слушать, когда захочется, а также поставлять в дружественные страны.

Создатели

См. также 
 Смех и горе у Бела моря

Примечания

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1987 года
Короткометражные мультфильмы СССР 1987 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Леонида Носырева
Мультфильмы-сказки
Мультфильмы по сценариям Генриха Сапгира